Pantages Theatre est le nom de plusieurs salles de spectacles ou cinéma de par le monde, nommée d'après Alexander Pantages (1867-1936), un producteur cinématographique et acteur de vaudeville américain.

L’imprésario Alexander Pantages qui possède le Pantages Theatre Circuit, demande à la fin des années 1920 la construction d'une série de 22 salles aux Etats-Unis à l'architecte B. Marcus Priteca pour diffuser sa production de vaudeville. La dernière et la plus grande salle est celle à Hollywood.

États-Unis

Pantages Theatre, un cinéma art déco sur Hollywood Boulevard qui a accueilli de nombreuses premières de films
Pantages Theatre, un théâtre du Hennepin Theatre District de Minneapolis, Minnesota.
Pantages Theatre à Tacoma.
  nommé Pantages Theatre à Fresno
 Pantages Theatre à Salt Lake City, Utah

Canada
Pantages Theatre à Toronto, Ontario, renommé Canon Theatre.
Pantages Playhouse Theatre dans le quartier historique Exchange District de Winnipeg, Manitoba. 
The Pantages Theatre à Vancouver, renommé plusieurs fois

Références